HOOU steht für:
 Hamburg Open Online University
 „MENDE KIKAKUI SYLLABLE M128 HOOU“, Silbe M128 𞡳 („Hoou“) der Mende-Schrift im Unicodeblock Mende-Schrift (U+1E873)

Abkürzung